Масимилијано Сфорца (Милано, 25. јануар 1493- Париз, 4. јун 1530)је био војвода Милана. Био је син Лудовика Сфорце и Beatrice d’Este.

Породично стабло 

Рођени 1493.
Умрли 1530.
Династија Сфорца
Миланске војводе